Carlson Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Carlson Airport (Wisconsin)
 Chester County G. O. Carlson Airport in Coatesville, Pennsylvania